Tc се може односити на: 

 Техницијум
 -{Total Commander}-
 -{.tc}- - највиши интернет домен за острва Туркс и Кајкос